Pentaur puede referirse a:

 El Poema de Pentaur, poema épico sobre la batalla de Kadesh.
 Pentaur (escriba), autor del poema mencionado.
 El Príncipe Pentaur, hijo de Ramsés III.